est une expression anglaise signifiant « J'ai rêvé un rêve ». Elle peut faire référence à :

 , titre anglais de J'avais rêvé d'une autre vie, chanson tirée des Misérables, comédie musicale adaptée du roman de Victor Hugo ;
 , premier album de la chanteuse britannique Susan Boyle sorti le .